Genaro Vázquez puede referirse a:

Genaro Vázquez, guerrillero mexicano;
Genaro V. Vásquez, jurista mexicano;
  Genaro Vázquez Nevarez, "Blue Panther", luchador mexicano;
Genaro Vásquez, actor de doblaje mexicano.